El término UNAM es una sigla o acrónimo que pudiera referirse, en esta enciclopedia:

 a la Universidad Nacional Autónoma de México;
 a la Universidad Nacional de Misiones, en la Argentina;
 a la Universidad Nacional de Moquegua, en Perú;
 a la Universidad de Namibia;
 al Club Universidad Nacional, club de futbol mexicano conocido popularmente como "Los Pumas de la UNAM".

Además, es un término en latín que designa la bula papal Unam Sanctam, promulgada en 1302.

Acrónimos
Siglas